По́нтус Делага́рди:
 Делагарди, Понтус (1520—1585) — шведский полководец и дипломат французского происхождения.
 Делагарди, Понтус Фредрик (1726—1791) — шведский военный, граф.